Az 1968-as US Open férfi versenyét az amerikai Arthur Ashe nyerte a holland Tom Okker előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver, (Negyedik kör)
  Tony Roche, (Negyedik kör)
  Ken Rosewall, (Elődöntős)
  John Newcombe, (Negyeddöntős)
  Arthur Ashe, (Bajnok)
  Dennis Ralston, (Negyeddöntős)
  Clark Graebner, (Elődöntős)
  Tom Okker, (Döntős)

<li>  Andres Gimeno, (Első kör)
<li>  Fred Stolle, (Második kör)
<li>  Charlie Pasarell, (Harmadik kör)
<li>  Richard Pancho Gonzales, (Negyeddöntős)
<li>  Roy Emerson, (Negyedik kör)
<li>  Marty Riessen, (Második kör)
<li>  Cliff Drysdale, (Negyeddöntős)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon
 

F1